Corvi ima više značenja:
 Corvi, Benevento
 Corvi, Cuneo